MZV steht für:
 Moderner Zeitschriftenvertrieb, deutscher Nationalvertrieb für Zeitschriften
 Mulu Airport (IATA-Code), Flughafen des Nationalparks Gunung Mulu, Sarawak, Malaysia

mzv steht für:
 Manza (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache des Volk der Mandschia in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung